MTA:
 Mail Transfer Agent — почтовый сервер.
 Metropolitan Transportation Authority — крупная транспортная компания на северо-востоке США.
 Microsoft Technology Associate — программа сертификации Microsoft базового уровня.
 Multi Theft Auto — серия мультиплеерных модификаций для игр серии Grand Theft Auto.
 Multirole Transport Aircraft — многоцелевой транспортный самолет.